PSZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Capitan Av. Salvador Ogaya, Puerto Suárez, Bolivia